Die Wohnraumversorgung Berlin (WVB) ist eine nicht rechtsfähige und vermögenslose Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Berlin, welche Beratungsaufgaben gegenüber dem Senat und den sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen (Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land, Degewo) wahrnimmt. Die zentrale Aufgabe der WVB ist es demnach, politische Leitlinien zur Umsetzung des wohnungspolitischen Auftrags, zur Unternehmensstruktur und Unternehmensführung dieser Wohnungsunternehmen zu formulieren und dem Senat als Vorschlag vorzulegen. 

Die WVB ist eine nachgeordnete Einrichtung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Die WVB wurde zum 1. Januar 2016 per Berliner Wohnraumversorgungsgesetz (WoVG Bln) bzw. Gesetz zur Errichtung der „Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts“ (WoVErG BE) errichtet, welches aufgrund der Bürgerinitiative Mietenvolksentscheid Berlin beschlossen wurde.

Organe 
Zu den Organen des WVB gehören neben der Trägerversammlung durch die zuständigen Senatsverwaltungen für Finanzen und Stadtentwicklung (2 Mitglieder) der Vorstand und der Verwaltungsrat mit 15 Mitgliedern.

Fachbeirat 
Darüber hinaus gibt es einen Fachbeirat der WVB, der deren Organe, die landeseigenen Wohnungsunternehmen sowie die Mieterräte in wohnungspolitischen Aspekten berät.
Der Fachbeirat soll sich per Gesetz aus Experten zusammensetzen, die ausgeprägte Kenntnisse und Erfahrungen in der Wohnungs- und Mietenpolitik in Berlin haben und über Kompetenzen hinsichtlich des Versorgungs- und Wohnungsmarktauftrags der landeseigenen Wohnungsunternehmen verfügen und u. a. in Wissenschaft und Forschung, wohnungs- und mietenpolitischen Verbänden, Interessenvertretungen, Vereinen oder Initiativen sowie der Sozialarbeit bzw. Wohlfahrtspflege aktiv sind. Derzeit besteht der Fachbeirat aus 21 Personen.

Weblinks 
 Wohnraumversorgung Berlin (WVB) – Anstalt öffentlichen Rechts auf der Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Einzelnachweise 

Anstalt des öffentlichen Rechts (Deutschland)
Behörde (Berlin)
Wohnraumversorgung Berlin
Baupolitik (Deutschland)
Wohnungsmarkt
Stadtsoziologie